Смоленский троллейбус — относительно молодой вид транспорта Смоленска, первая линия запущена 8 апреля 1991 года. Предпоследняя троллейбусная система, открытая при советской власти.

В Смоленске действует 4 маршрута, на которых работает 47 троллейбусов.

Эксплуатацией занимается Смоленское муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие (СМУТТП).

История развития системы 
Троллейбусная система в Смоленске начала строиться в 1976 году по трассе площадь Смирнова — ул. Индустриальная — ТЭЦ-2, однако, вскоре строительство было законсервировано. В середине 1980-х проект был изменён и построенная трасса при открытии троллейбуса (1991) задействована не была. Ныне линия не востребована и пребывает в заброшенном состоянии. Особую роль в создании в Смоленске троллейбусного сообщения, сыграл Шульга Валерий Иванович, руководивший с 1985 года смоленским трамвайным парком. В 1990 году он занял пост руководителя созданного Смоленского трамвайно-троллейбусного управления. Именно под его руководством был запущен первый в Смоленске троллейбусный маршрут. Вначале на нём эксплуатировалось 10 машин ЗиУ-682. В 1991 году был получен весьма редкий экземпляр гибридного троллейбуса КТГ-1. Это был грузовой троллейбус, снабженный не только электрическим, но и бензиновым двигателем и обладал способностью ездить как по троллейбусным маршрутам на электроприводе, так и на обычных дорогах. В 1990-е годы он был продан. Маршрут № 1 "Полиграф Комбинат" - "Трикотажная фабрика" (в настоящее время "Шарм") открыт в апреле 1991г. В 1991г. была построена и пущена весной 1992г.  новая линия по ул. Николаева и ул. Краснинское шоссе до завода "Протон" (ныне НПО «Аркада»)  и открылся маршрут № 2 — "Полиграф Комбинат" - завода "Протон" (взамен планировавшийся в 1960-1970гг. по генплану города трамвайной линии от ул. Багратиона до ул. М. Расковой, на месте зарезервированным под трамвайным кольцом на ул. М.Расковой в настоящее время находится АЗС "Роснефть"). Для строительства троллейбусной линии Краснинское шоссе от ул. М. Расковой до завода Протон была расширена с 2-х до 4 полос и был уложен бортовой камень. Маршрут № 2 в нынешнем варианте (по ул. Румянцева, ул. 25 Сентября, ул.Рыленкова до ул. П. Алексеева) открыт осенью 1995г. к дню города. Строилась с 1992 по 1995г. так как для возможности запуска троллейбуса была необходима реконструкция ул. Рыленкова от пр. Строителей до ул. П. Алексеева (фактически строительство нового участка дороги). С 29 октября 2013 года некоторое время действовал маршрут № 3: ООО «Шарм» — НПО «Аркада», отменён с 26 апреля 2014 года из-за низкого пассажиропотока. С 10 декабря 2016 года восстановлен под № 5. С 1 ноября 2015 года запущен новый маршрут № 3 8 мкрн. — НПО «Аркада» (ранее планировался как маршрут № 2Б). С 1 февраля 2016 года запущен новый маршрут № 4 8 мкрн. — ООО «Шарм». В 2017 году для обслуживания промзоны в Промышленном районе был запущен маршрут № 6 Полиграфкомбинат — 8 мкрн, с 22 мая 2017 года работавший только по будням. 20 октября 2017 года маршрут № 6 был закрыт в связи с низким пассажиропотоком. Также в октябре 2017 года было объявлено, что закрытый в связи с реконструкцией Краснинского шоссе маршрут № 5 ООО "Шарм" — НПО "Аркада" восстанавливаться не будет.

В 2020 году Смоленску из Москвы, в связи с закрытием московской троллейбусной системы, были переданы машины марок Тролза-5275 «Оптима», Тролза-5265.00 «Мегаполис» и ЗиУ-682Г-016.

Маршруты 
 Маршрут № 1. Полиграфкомбинат — ООО «Шарм»
 Маршрут № 2. ул. Петра Алексеева (мкрн. «Киселёвка») — НПО «Аркада»
 Маршрут № 3. 8-й микрорайон (мкрн. «Киселёвка») — НПО «Аркада»
 Маршрут № 4. 8-й микрорайон (мкрн. «Киселёвка») — ООО «Шарм»

Подвижной состав 
По состоянию на февраль 2023 года в Смоленске эксплуатируется 47 троллейбусов, из них:

 ЗиУ-682* (16 шт.)
 ЗиУ-682Г-016.02 (8 шт.)
 Тролза-5275.06 «Оптима» (4 шт.)
 Тролза-5265 «Мегаполис» (21 шт.)
 АКСМ 321 (1 шт.)

См. также 
 Смоленский трамвай

Примечания

Ссылки 
 Смоленский троллейбус на сайте «Городской электротранспорт»
 Муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие г. Смоленска

Троллейбусные системы России
Транспорт Смоленска
Здания и сооружения, построенные в 1991 году в России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1991 году
XX век в Смоленской области